Amboy (Córdoba), plaats in de Argentijnse provincie Córdoba

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Amboy (Californië)
Amboy (Illinois)
Amboy (Indiana)
Amboy (Minnesota)
Amboy (Washington)